Герматена:

 Герматена — род бабочек из семейства риодиниды.
 Герматена — совместное изображение Гермеса и Афины.